Один тикаль — устаревшая монета Сиама. Современный эквивалент — один бат.

История

Ранние монеты-слитки 
Одним из первых выпусков монет номиналом один тикаль являются монеты из серебра, чеканившиеся в 1824 году. В 1851—1868 годах чеканились слитки, несколько отличающиеся техническими характеристиками. Данных о других монетах-слитках этого номинала нет.

Монеты европейского типа 
В 1860 году чеканились монеты европейского типа из серебра, близкие по массе к слиткам. В 1860 и 1868 годах были отчеканены пробные монеты из меди. В 1868—1870 годах чеканились монеты из серебра несколько другого дизайна и меньшие по весу. В 1876—1900 годах чеканились монеты из серебра с портретом Рамы V.

Монеты после введения десятичной денежной системы 
21 августа 1898 года в Сиаме была введена десятичная денежная система: 1 тикаль = 100 сатангов, однако была оставлена вспомогательная денежная единица — салунг, равная  тикаля. Поэтому монеты, чеканившиеся в 1901—1907 и аналогичные по дизайну монетам 1876—1900 годов, но меньшие по диаметру, с указанием даты и с рубчатым гуртом, уже относятся к десятичным. В 1908 году были отчеканены монеты с новым портретом Рамы V. В 1913—1918 годах чеканились монеты с портретом Рамы VI. 

С 15 апреля 1928 года национальная валюта Сиама (с 1939 года — Таиланд) стала официально именоваться батом. Поэтому все монеты данного номинала после 1928 года имеют номинал, выраженный в батах — один бат.

Характеристики монет

Чекан по годам

Примечания

Литература 
 
  
 

Монеты Таиланда до введения десятичной системы‎
Монеты Таиланда после введения десятичной системы‎